Krueng Baro (Peulimbang), een plaats in Indonesië
Krueng Baro (Sawang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing